Па́вел Га́лкин: Галкин, Павел Андреевич (1922—2021) — советский военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Галкин, Павел Николаевич (1932—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Галкин, Павел Станиславович (род. 1968) — советский и российский легкоатлет, тренер.